Anton Jirowsky ist der Name folgender Personen:

 Anton Jirowsky (Instrumentenbauer, 1877) (1877–1941), österreichischer Instrumentenbauer
 Anton Jirowsky (Instrumentenbauer, 1904) (1904–1951), österreichischer Instrumentenbauer
 Anton Jirowsky (Instrumentenbauer, 1937) (1937–2000), österreichischer Instrumentenbauer